Simonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aarre Simonen (1913–1977), finnischer Politiker
 Vieno Simonen (1898–1994), finnische Politikerin

Simonen war nach 1785 ein Name für die Stadt Sirenewka (Kaliningrad)